Lenin puede referirse a:

Personas 
 Lenin (Vladimir Ilich Uliánov), político revolucionario ruso.
 Lenin Guardia, sociólogo y analista de inteligencia chileno.
 Lenin López Nelio, político mexicano, miembro del Partido de la Revolución Democrática.
 Lenin Hurtado,  político ecuatoriano, miembro del Movimiento Unidad Popular.
 Lenín Moreno, político ecuatoriano, Presidente de Ecuador desde el 24 de mayo de 2017
 Lenin Porozo, futbolista ecuatoriano.

Premios 
 Orden de Lenin, condecoración de la Unión Soviética.
 Premio Lenin, uno de los máximos premios de la Unión Soviética.
 Premio Lenin de la Paz, premio equivalente al Premio Nobel de la Paz, entregado anualmente por la Unión Soviética.

Barcos 
 Rompehielos Lenin, el primer buque de superficie propulsado por energía nuclear del mundo.

Topónimos 
 Topónimos de Lenin, topónimos nombrados en honor al revolucionario ruso.

Accidentes geográficos
 Pico Lenin, en la cordillera de Pamir, Tayikistán.

Arterias viales
 Avenida de Lenin, una de las principales arterias de la ciudad de Moscú.

Divisiones administrativas
 Raión de Lenin (Dnipropetrovsk), raión o distrito urbano de Ucrania, en la ciudad de Dnipropetrovsk.
 Raión de Lenin (Donetsk), raión o distrito urbano de Ucrania, en la ciudad de Donetsk. 
 Raión de Lenin (Sebastopol), raión o distrito urbano de Ucrania, en la ciudad de Sebastopol.
 Raión de Lenin (Vinnytsia), raión o distrito urbano de Ucrania, en la ciudad de Vinnytsia.
 Raión de Lenin (Zaporizhia), raión o distrito urbano de Ucrania, en la ciudad de Zaporizhia.

Localidades
 Lenin (Raión de Ivanivka), localidad del Raión de Ivanivka en el óblast de Odesa del sur de Ucrania.
 Lenin (Raión de Biliaivka), localidad del Raión de Biliaivka en el Óblast de Odesa de Ucrania.

Organizaciones e instituciones 
 Escuela Internacional Lenin, una institución fundada por la Internacional Comunista en 1926.
 Organización de Pioneros Vladimir Lenin